Geox — итальянская компания, известный производитель обуви и одежды с использованием водонепроницаемых дышащих материалов. Некоторое время акции компании входили в индекс Итальянской фондовой биржи MIB40.

История компании 
Компания была основана Марио Моретти Полегато (Mario Moretti Polegato) в 1995 году. Название компании происходит от сочетания греческого слова Geo (земля) и литеры «X», символизирующей современные технологии.

Полегато родился в 1952 году в семье виноделов и развивал семейный бизнес. Однажды он поехал на винодельческую конференцию в Рино. Во время утренних пробежек в условиях жаркой пустыни Невады он испытывал дискомфорт от перегрева ног, и у него появилась идея проделать в подошве обуви несколько дырок для улучшения вентиляции. На основе небольшого кожевенного бизнеса, принадлежащего его семье, Марио начал производство дышащей обуви. После нескольких лет адаптации продукта к требованиям рынка и улучшения технологий производства, начался крупномасштабный выпуск обуви под брендом Geox. В 1999 году компания помимо обуви начала выпускать и одежду.

IPO Geox произвёл в октябре 2004 года, а с марта 2008 года акции Geox вошли в индекс MIB 40 (став тем самым голубой фишкой), заняв место Alitalia. В декабре 2010 года акции Geox были исключены из базы расчёта этого индекса, однако они остались в листинге Итальянской фондовой биржи и продолжают входить в ряд индексов биржи.

Исследования и разработки 

Производство композиционных материалов, проницаемых для воздуха, но не пропускающих воду, требует наличия серьёзных технологических и научных разработок. Компания Geox является обладателем нескольких патентов в этой области. Помимо собственного исследовательского центра, где учёные проводят изучение особенностей человеческого потоотделения и теплоотдачи, Geox сотрудничает с рядом крупных университетов и лабораторий для разработки и проверки новых технологий.

С 2013 года компания Geox усовершенствовала свою мембрану; она стала в 6 раз лучше пропускать воздух, в 3 раза более устойчива к истиранию, в 3 раза улучшились водоотталкивающие свойства и в 10 раз повысилась износостойкость.

Современное состояние 

В настоящее время Geox является одним из лидеров в производстве обуви и одежды. Продукция компании представлена более чем в ста странах мира. Geox имеет сеть из 1150 магазинов и приблизительно 11 тысяч мультибрендовых торговых точек. При этом широко используется система франчайзинга.

По данным специализированного отраслевого журнала Shoe Intelligence, по результатам 2009 года Geox занимает второе место в мире в секторе Lifestyle Casual footwear (повседневная обувь). В 2010 году Geox победил в категории Innovator of the Year (новатор года) международной премии CNBC European Business Leaders Awards.

Крупнейшие держатели акций 
По данным на 1 февраля 2010 года:
 Mario Polegato Moretti — 70,98 %
 Capital Research and Management Company — 4,95 %
 Nordea 1 SICAV — 2,06 %

Спонсирование 
В 2011 году компания Geox спонсировала велокоманду Geox-TMC (бывшая Footon-Servetto-Fuji). Команде не удалось получить лицензию UCI ProTeams, однако её гонщик выиграл Вуэльту Испании. В межсезонье руководство Geox неожиданно заявило, что прекращает спонсирование велопроекта. Менеджеры команды уже не имели достаточного времени для поиска нового генерального спонсора, и коллектив был расформирован.

В 2011 году компания начала сотрудничество с гоночной командой Формулы-1 Red Bull Racing, создав экипировку (одежду и обувь) для гонщиков и персонала команды. А в 2012 году компания стала одним из основных спонсоров (Team Partner) команды и разместила свой логотип на гоночных машинах.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Корпоративный сайт

См. также 

 Композиционный материал
 Gore-Tex

Компании Италии
Производители одежды и обуви